Le  est le parallèle joignant les points de la surface de la Terre dont la latitude est égale à 22 degrés :
 le  nord, dans l'hémisphère nord ;
 le  sud, dans l'hémisphère sud.

Voir aussi 
 
Homonymie en géographie